Yogi steht für:

 Yoga praktizierender oder lehrender Mann
 Yogini, weibliche Yogi oder auch Rishi

Siehe auch:

 Jogi (Begriffsklärung)